Il singolare del torneo di tennis Lins Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gilbert Schaller che ha battuto in finale Mauricio Hadad 6-3, 6-3.

Teste di serie

 Danilo Marcelino (secondo turno)
 João Cunha e Silva (quarti di finale)
 Fernando Roese (quarti di finale)
 Oliver Fernández (secondo turno)

 Gilbert Schaller (Campione)
 Nicolás Pereira (semifinali)
 Nicola Bruno (primo turno)
 Felipe Rivera (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lins Challenger 1992